Füleki ist der Familienname folgender Personen:

 David Füleki (* 1985), deutscher Comiczeichner
 Judit Füleki (* 1989), ungarische Biathletin